Э́ндрю Рома́нофф (; 24 августа 1966, Колумбус (Огайо), США) — американский политик, член Демократической партии. Спикер  с 12 января 2005 по 7 января 2009 года.

Биография 
Его отец — республиканец, был прокурором, а мать — демократ, была социальным работником. Эндрю родился и вырос в Колумбусе, штат Огайо. У него есть сестра-близнец.

Окончил Йельский университет со степенью бакалавра. Затем работал в Southern Poverty Law Center, где занимался изучением Ку-клукс-клана. Также работал в Массачусетской комиссии против дискриминации и преподавал английски язык в Никарагуа и Коста-Рике. Его политические взгляды сформировались во время пребывания в Никарагуа, после прочтения «Теории справедливости» либерального философа Джона Ролза.

Позже Романофф получил степень магистра в области государственной политики в школе управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете, а затем стал доктором юриспруденции, окончив школу права Денверского университета. До окончания школы права, работал на конгрессмена от демократической партии .

С 1993 по 1997 год работал старшим юристом в консалтинговой фирме «Greenberg Baron Simon & Miller». С 1997 по 1999 год был старшим советником по политическим вопросам губернатора Колорадо .
 
Преподавал управление в  (1999), в Community College of Denver (1996—2005), Metropolitan State College of Denver (1996—2005) и Red Rocks Community College (1996—2005).

С 2010 года был старшим советником International Development Enterprises.

Политическая карьера

Палата представителей Колорадо 
Романофф был членом Палаты представителей Колорадо с 2001 по 2009 год, трижды побеждая на выборах. В 2005 году он стал спикером Палаты представителей и на тот момент стал самым молодым спикером в истории Колорадо. Прежде чем стать спикером, он являлся лидером меньшинства, представляя 6 избирательный округ. В 2008 году покинул Палату в связи с истечением сроков.

В 2010 году члены латинского форума Колорадо раскритиковали Романоффа в «Denver Post» за его поддержку законодательства о мигрантах.

Дальнейшее участие в выборах 
В начале 2009 года сенатор Кен Салазар был назначен министром внутренних дел США. После этого Романофф вошёл в шорт-лист кандидатов на освободившееся место сенатора, однако губернатор Билл Риттер предпочёл Майкла Беннета. Романофф предпринял попытку победить Беннета, однако 10 августа 2010 года в ходе первичных выборов он потерпел поражение.

В 2014 году баллотировался в Палату представителей США по 6-му избирательному округу Колорадо. По итогам выборов он проиграл действующему представителю от республиканской партии , набрав 42,99 % против 51,90 %.

7 февраля 2019 года объявил о своём намерении баллотироваться в Сенат США на выборах 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Йельского университета
Выпускники Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди
Выпускники Школы права Денверского университета
Спикеры Палаты представителей Колорадо
Члены Палаты представителей Колорадо
Члены Демократической партии США